Weiber steht für:
 Plural von Weib
 Weiber (Tschechow), deutscher Titel einer Erzählung von Anton Tschechow
 Weiber (Lied), Lied von Wolfgang Petry

Weiber ist der Familienname folgender Personen:
 Rolf Weiber (* 1957), deutscher Volkswirt und Hochschullehrer

Die Weiber steht für:
 Die Weiber (Hilbig), Erzählung von Wolfgang Hilbig, 1987
 Die Weiber (Band), deutsche Pop-Band

Siehe auch:
 Über die Weiber, Essay von Schopenhauer